Ансоайн ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 1,93 км². Население — 9952 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Ansoain
 Instituto de estadística de Navarra
 Ansoáin
 Infraestuctura de Datos Espaciales de Navarra
 Historias de vino y cereal. Historias de prisión y libertad.

Муниципалитеты Наварры